Tröllakirkja steht für:

* Tröllakirkja (Snjófjöll), ein 1001 Meter hoher Berg östlich von Buðadalur in Island
 Tröllakirkja (Laxárdalsfjöll), ein 1000 Meter hoher Gipfel der Laxárdalsfjöll zwischen Blönduós und Sauðárkrókur in Island
 Tröllakirkja (Kolbeinsstaðafjall), ein 862 m hoher Gipfel des Kolbeinsstaðafjall auf dem ehemaligen Gemeindegebiet von Kolbeinsstaðir in Island
 Tröllakirkja (Hafradalur), ein 941 m hoher Berg nördlich des Hafradalur und östlich des Hítarvatn in Island